Swakara bzw. SWAKARA bezeichnet:

 Karakulschaf#Südwestafrika/Namibia: Swakara, eine namibische Schafrasse
 Swakarafell, Fell des Swakara-Lamms